Keith Allan peut faire référence à :

  (né en 1943), un linguiste australien ;
  (1946-2000), un solliciteur australien ;
 Keith Allan, un acteur et scénariste américain.

Voir aussi